Dirk Snyders – ex cestista belga
 Frans Snyders – pittore fiammingo
 Sammy Snyders – attore canadese